Morosiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in Sewastopol, siehe Morosiwka (Sewastopol)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Isjum, siehe Morosiwka (Isjum)
 Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Kachowka, siehe Morosiwka (Kachowka)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Starokostjantyniw, siehe Morosiwka (Starokostjantyniw)
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Baryschiwka, siehe Morosiwka (Baryschiwka)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Oleksandrija, siehe Morosiwka (Oleksandrija)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Onufrijiwka, siehe Morosiwka (Onufrijiwka)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Starobilsk, siehe Morosiwka (Starobilsk)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Korez, siehe Morosiwka (Korez)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Saporischschja, siehe Morosiwka (Saporischschja)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr, siehe Morosiwka (Schytomyr)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Korosten, siehe Morosiwka (Korosten)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Swjahel, siehe Morosiwka (Swjahel)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Chmilnyk, siehe Morosiwka (Chmilnyk)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Murowani Kuryliwzi, siehe Morosiwka (Murowani Kuryliwzi)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Pohrebyschtsche, siehe Morosiwka (Pohrebyschtsche)

 Stadtviertel von Illinzi, siehe Morosiwka (Illinzi)

siehe auch:
 Morosowka

uk:Морозівка